Furtwängler:
 Adolf Furtwängler
 Florian Furtwängler
 Andreas Furtwängler
 Wilhelm Furtwängler

Tyska släkter